Montecchia di Crosara – comune in provincia di Verona
Crosara – frazione di Marostica in provincia di Vicenza
Crosara – frazione di Bolzano Vicentino in provincia di Vicenza
Crosara – frazione di Nogara in provincia di Verona
Crosara – frazione di Valdagno in provincia di Vicenza
Crosare – frazione di Pressana in provincia di Verona